Azuma bezeichnet:

 einen historischen Namen für Ostjapan
 ein Panzerschiff der Kaiserlich Japanischen Marine, siehe Kōtetsu
 ein Panzerkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine, siehe Azuma (Schiff, 1899)
 mehrere Dörfer in der Präfektur Gunma:
 im Landkreis Agatsuma: Azuma (Agatsuma) (heute: Higashiagatsuma (Gunma))
 im Landkreis Sawa: Azuma (Sawa) (heute: Isesaki)
 im Landkreis Seta: Azuma (Seta) (heute: Midori (Gunma))
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Azuma (Ibaraki) (heute: Inashiki)
 eine Stadt in der Präfektur Kagoshima: Azuma (Kagoshima) (heute: Nagashima (Kagoshima))
 ein Vulkan in der Präfektur Fukushima: Azuma-Kofuji
 den Markennamen für Hochgeschwindigkeitszüge der London North Eastern Railway

Azuma ist der Familienname folgender Personen:

 Atsuko Azuma (1936–1999), japanische Opernsängerin (Sopran)
 Hideo Azuma (1950–2019), japanischer Mangaka
 Hiroki Azuma (Fußballspieler) (* 1966), japanischer Fußballspieler 
 Hiroki Azuma (* 1971), japanischer Kulturkritiker
 Hiromasa Azuma (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Azuma (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kenjirō Azuma (1926–2016), japanischer Bildhauer
 Kiyohiko Azuma (* 1968), japanischer Mangaka
 Koichi Azuma (* 1966), japanischer Radrennfahrer
 Makoto Azuma (* 1976), japanischer Installationskünstler
 Masao Azuma (* 1971), japanischer Motorradrennfahrer
 Matsuo Azuma (* 1965), japanischer Fechter
 Mayumi Azuma (* 1975), japanische Mangaka
 Miyoko Azuma (* 1945), japanische Schwimmerin
 Nobuyuki Azuma (* 1959), japanischer Fechter
 Azuma Ryōtarō (1893–1983), Gouverneur von Tokio
 Shōzō Azuma (* 1951), japanischer Politiker
 Takeshi Azuma (* 1953), japanischer Eishockeyspieler
 Azuma Tokuho (1909–1998), japanische Tänzerin
 Yōichi Azuma (* 1949), japanischer Paläontologe
 Yutaka Azuma (* 1967), japanischer Fußballspieler